«Последние желания» — это название имеют несколько фильмов:
«Последние желания» — фильм 1992 года с Трэйси Скоггинсом в главной роли, реж. Ллойд Симэндл (Канада)
«Последние желания» — фильм 2001 года с Майклом Кейном в главной роли, реж. Фред Скеписи (Германия, Великобритания)

См. также 
«Последнее желание» — название нескольких художественных фильмов различных стран и времен.
«Предел желаний» — фильм 1999 года с Мариной Яковлевой в главной роли, реж. Павел Любимов (СССР)